Собор преподобных отцов Киево-Печерских — в Русской Православной церкви название ряда праздников в честь преподобных Киево-Печерской лавры:
 Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских (празднуется во второе воскресенье Великого поста)
 Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Ближних пещерах почивающих (28 сентября по юлианскому календарю)
 Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах почивающих (28 августа по юлианскому календарю)